Kiss Ilona
 Kiss Ilona (1955–) irodalomtörténész, fordító
 Kiss Ilona (1924–2004) színész
 Kiss Ilona (1955–) grafikus, könyvtervező, könyvművész
 Kiss Ilona (?) táncpedagógus
hasonló nevűek
 Kiss Roóz Ilona (1920–2010) keramikus